Laketown Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Laketown Township (Michigan)
 Laketown Township (Minnesota)

Siehe auch:
 Laketon Township